Ribécourt ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:
 Ribécourt-Dreslincourt, Gemeinde im Département Oise
 Ribécourt-la-Tour, Gemeinde im Département Nord
 Kanton Ribécourt-Dreslincourt im Département Oise